Questa è la prima edizione di questo torneo. 

In finale Mats Moraing ha sconfitto Quentin Halys con il punteggio di 7-6(13-11), 6-3.

Teste di serie 

  Quentin Halys (finale)
  Mats Moraing (campione)
  Vasek Pospisil (semifinale)
  Franco Agamenone (secondo turno)

  Thomas Fabbiano (secondo turno) 
  Daniel Masur (quarti di finale) 
  Tim van Rijthoven (secondo turno) 
  Maximilian Marterer (primo turno)

Qualificati 

  Gijs Brouwer (secondo turno)
  Antoine Escoffier (quarti di finale)
  Arthur Fils (secondo turno)

  Michael Geerts (primo turno) 
  Filip Cristian Jianu (quarti di finale) 
  Ryan Peniston (secondo turno)

Lucky loser 

  Jonathan Eysseric (primo turno)

Wildcard 

  Francesco Maestrelli (primo turno)
  Matteo Viola (primo turno)

  Luca Potenza (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Torino Challenger 2022